An-Nahda (Aleppo)
 An-Nahda (Hama)